Bauria — род вымерших тероцефалов (Therocephalia) из семейства бауриид (Bauriidae). Жили в раннем триасовом периоде (около 246—251 миллионов лет назад) на территории Южной Африки.

Описание 
Bauria была небольшим животным. У неё не было чешуи, как и у многих тероцефалов. Также предполагается, что у неё были вибриссы и шерсть.

Череп имеет много особенностей, характерных для млекопитающих. Они включают вторичное нёбо, которое разделяет пищевые и дыхательные пути. Зубы специализированные, с разделением на резцы, клыки и корневые зубы. Уплощённые моляры характерны для животного, питающегося растениями, тогда как резцы имеют заострённую форму, что отражает его хищное происхождение.

Вероятно, баурия питалась растениями и мелкими беспозвоночными.

Классификация 
Разделяют всего два вида баурии: Типовой вид — Bauria cynops, открытый южноафриканским палеонтологом Робертом Брумом в 1909 году, и Bauria robusta, изученная в 1965 году по единичному экземпляру — черепу (BPI 369), найденному в районе Бургерсдорпа.

Филогения 
Несмотря на то, что она анатомически похожа на первых млекопитающих, баурия не является их предком, а принадлежит боковой ветви эволюционного дерева млекопитающих.

Примечания 

Тероцефалы
Синапсиды триасового периода
Фоссилии из триасовых отложений ЮАР